Зели́нская — женская форма русской фамилия Зелинский.

Известные носители 
 Зелинская, Алевтина Викторовна (в девичестве Егорова; род. 1980) — российская певица, автор песен.
 Зелинская, Анна Ивановна (1912—1982) — заслуженный врач Карельской АССР (1957), заслуженный врач РСФСР (1967).
 Зелинская, Вера Евгеньевна (1946—2021) — советский и российский художник-постановщик, художник-декоратор.
 Зелинская, Елена Константиновна (род. 1954) — советский, российский журналист, писатель и общественный деятель.
 Зелинская, Зоя Николаевна (род. 1929) — советская и российская актриса театра и кино.
 Зелинская, Мария Сергеевна (род. 1988) — российский журналист, драматург и сценарист, режиссёр.